Trichosteresis är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1856. Trichosteresis ingår i familjen trefåresteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trefåresteklar
Trichosteresis